O encontro entre a Seleção Uruguaia de Futebol e a Seleção Argentina de Futebol, também chamado "Clássico do Rio da Prata" , é um dos mais tradicionais clássicos entre selecionados nacionais do mundo, motivado tanto pela trajetória dos selecionados de futebol como pelos feitos históricos que motivam a rivalidade e dualidade entre Uruguai e Argentina, que vem desde a independência do Uruguai em 1825 com a Guerra da Cisplatina, que fora uma província membro das Províncias Unidas do Rio da Prata (atual Argentina)  - até o fim do conflito fora território ocupado pelo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e, posteriormente, do Império do Brasil.

Argentina e Uruguai protagonizaram, em 1901, o primeiro jogo entre seleções nacionais da história ocorrido fora das Ilhas Britânicas. Argentina e Uruguai também é o jogo entre selecionados nacionais com mais partidas ao longo da história.

Ambas as seleções estão entre as com maior quantidade de títulos e mais extensa trajetória no futebol, sendo bi-campeãs da Copa do Mundo, bi-campeãs Olímpicas, e detêm o recorde de títulos da Copa América, com 15 para os uruguaios e 15 conquistas para os argentinos. Um encontro que, por muito tempo, foi a maior rivalidade futebolística entre seleções nas Américas, e, quiçá, no mundo, também pela proximidade geográfica e cultural, em uma eterna disputa pela hegemonia continental movida por craques como Diego Forlán, Passarella, Hugo De León, Batistuta, Pedro Rocha, Cavani, Messi ou Suárez, entre muitos mais.

Estatísticas 
 Todos os jogos: 197
  Vitórias da Seleção Argentina: 92
Gols: 315
 Empates: 48
  Vitórias da Seleção Uruguaia: 57
Gols: 232

Primeiro jogo 
 Uruguai 2 x 3 Argentina - Montevidéu  - amistoso - 16/05/1901

Último jogo 
 Uruguai 0 x 1 Argentina - Montevidéu - Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2022 - 12/11/2021

Maior vitória Argentina 

 Uruguai 0 x 6 Argentina - Montevidéu  - Amistoso - 20/07/1902
 Argentina 7 x 2 Uruguai - Avellaneda  - Copa Círculo de la Prensa - 01/10/1916
 Argentina 6 x 1 Uruguai - Buenos Aires  - Copa Premio Honor Argentino - 19/10/1919
 Argentina 5 x 1 Uruguai - Buenos Aires  - Copa Lipton - 11/11/1937
 Argentina 5 x 0 Uruguai - Buenos Aires  - Copa Juan Mignaburu - 15/08/1940
 Argentina 6 x 2 Uruguai - Buenos Aires  - Copa Newton - 15/08/1945
 Argentina 6 x 1 Uruguai - Santiago (Chile)  - Campeonato Sul-Americano de Futebol de 1955 - 27/03/1955

Maior vitória Uruguaia
 Argentina 2 x 6 Uruguai - Buenos Aires  - Copa Premio Honor Argentino - 27/11/1910

 Uruguai 5 x 0 Argentina - Guaiaquil  - Copa América 1959 - 16/11/1959

Finais Argentina vs. Uruguai

Copa do Mundo
 Uruguai 4 x 2 Argentina - Estádio Centenário, Montevidéu,  - Final Copa do Mundo FIFA de 1930 - 30/7/1930
 Argentina 1 x 0 Uruguai  - Estádio Cuauhtémoc, Puebla,  - Oitavas de final Copa do Mundo de 1986 - 16/6/1986

Futebol nos Jogos Olímpicos
 Uruguai 1 x 1 Argentina - Amesterdão,  - 10/6/1928

 Uruguai 2 x 1 Argentina - Amesterdão,  - 13/6/1928 - Uruguai campeão olímpico de 1928.

História

Os Maiores Jogos

Curiosidades 
 O Uruguai ganhou suas duas Copas do Mundo em cima dos seus arqui-inimigos: em 1930 sobre a Argentina e em 1950 sobre o Brasil, além do Futebol nas Olimpíadas de 1928, sobre a Argentina, não tendo sofrido derrota à altura para qualquer um dos dois rivais.

 O único país que conseguiu tirar o titulo da Argentina na Copa América quando estes jogaram em casa foi o Uruguai, na primeira edição em 1916, 1987 e 2011.

Campo de batalha 
A cancha de La Selección, apesar de algumas variações, é eminentemente o Estádio "Monumental" Antonio Vespucio Liberti, do River Plate. Lá, sua hinchada, uma das mais apaixonadas e orgulhosas, canta e grita do início ao fim, empurrando seus jogadores, que faz com que seja quase impossível derrotar a Seleção Argentina nesse estádio

A cancha máxima de La Celeste Olímpica é o Estádio Centenario, estádio construído para a disputa da Copa do Mundo de 1930, onde a Seleção do Uruguai derrotou justamente a Seleção Argentina na grande decisão e conquistou seu primeiro título da Copa do Mundo, com a sua grande torcida apoiando do inicio ao fim, a Seleção do Uruguai raramente é derrotado nesse estádio.

Todos os jogos
Histórico dos jogos de futebol entre Argentina e Uruguai:

Títulos oficiais

Seleções Principais 

Observação: Apenas os Jogos Olímpicos de 1908 até 1956 são considerados oficiais: .

Seleções de Base e Olímpicas 
{| class="wikitable"
!Competição !! Argentina !! Uruguai
|-
|Jogos Olímpicos organizados pelo COI||2||0
|-
|Torneio Pré-Olímpico||5||0
|-
|Jogos Panamericanos||7||2
|-
|Campeonato Mundial Sub-20||6||0
|-
|Campeonato Mundial Sub-17||0||0
|-
|Sul-Americano de Futebol Sub-20||5||8
|-
|Sul-Americano de Futebol Sub-17||4||0
|-
|Sul-Americano de Futebol Sub-15||1||0
|-
|Jogos Sul-Americanos||2||0
|-
!Total!!32!!10

Uruguai
Argentina
Clássicos do futebol